Die Communauté de communes Amognes Cœur du Nivernais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Nièvre in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 17. November 2016 gegründet und umfasst 28 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Benin-d’Azy.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Amognes
(mit Ausnahme der Gemeinde La Fermeté, die sich der Communauté de communes Sud Nivernais anschloss),
 Communauté de communes Le Bon Pays
(mit Ausnahme der Gemeinde Poiseux, die sich der Communauté de communes Loire, Nièvre et Bertranges anschloss sowie der Gemeinden Balleray und Ourouër, die sich zur Commune nouvelle Vaux d’Amognes zusammenschlossen) und
 Communauté de communes Cœur du Nivernais.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Amognes Coeur du Nivernais
Gegründet 2016